Змагання з регбі-7 на літній Універсіаді 2013 пройшли з 14 по 17 липня 2013 року. Змагання з регбі-7 вперше включені до програми Літньої Універсіади.

Медалі

Медальний залік

Медалісти

Чоловіки 

Шістнадцять команд взяли участь у чоловічому турнірі.

Команди 

Групи A
 
 
 
 

Групи B
 
 
 
 

Групи C
 
 
 
 

Групи D

Жінки 

Десять команд взяли участь у жіночому турнірі.

Команди 

Групи A
 
 
 
 
 

Групи B

Примітки

Посилання 
 Регбі-7 на сайті літньої Універсіади 2013

2013
Регбі-7 на Літній універсіаді 2013
Змагання на Літній універсіаді 2013